hoofdbetekenis:
Een tamelijk kleine hoeveelheid vloeistof die is achtergebleven op een ondiep oppervlak: regenwater op een weg, et cetera.

afgeleide  betekenissen:
Een ondiep meer, zie meer (watervlakte)
Een plas is in Nederland ook een gegraven meer, ontstaan door veen- of zandwinning. Bij zandwinning is vaak sprake van diepe plassen (tot wel dertig meter diep)
Een ondiepe vijver 
Een kleine hoeveelheid vloeistof die is achtergebleven op een vlak oppervlak: gemorste melk op een tafel, urine op harde grond, et cetera
Urine, vloeistof die men uitscheidt bij een toiletbezoek: plassen of urineren